De Noorse voetbalbeker 2016 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2016) was de 111de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 12 april met de eerste ronde en eindigde op zondag 20 november 2016 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Tore Hansen. Titelverdediger Rosenborg BK won de beker voor de elfde keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de ploeg met 4-0 te sterk voor Kongsvinger IL.

Schema

Finale

Zie ook
 Tippeligaen 2016
 1. divisjon 2016
 Noors voetbalelftal in 2016

2016
Noorwegen